Johannes Schulze ist der Name folgender Personen:

* Johannes Schulze (Theologe, 1786) (1786–1869), deutscher Theologe, Philologe und Pädagoge
 Johannes Schulze (Theologe, 1901) (1901–1980), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Johann Schulze
 Johannes Schultze